Ferrero kan syfta på:

 Ferrero, en italiensk tillverkare av choklad och konfektyr
 Ferrero (auktor), auktorsförkortning för flera personer
 Ferrero Bay, en vik i Antarktis
 Ferrero–Washingtons sats

Personer

 Annibale Ferrero, en italiensk officer och geodet
 Benita Ferrero-Waldner, en österrikisk politiker och tidigare utrikesminister och EU-kommissionär
 Juan Carlos Ferrero, en högerhänt före detta professionell tennisspelare från Spanien
 Gina Lombroso-Ferrero, en italiensk författare
 Giovanni Ferrero, en italiensk företagare
 Guglielmo Ferrero, en italiensk filosof och historiker
 Martin Ferrero, en amerikansk skådespelare
 Michele Ferrero, en italiensk företagare